Фридрих Карл Игель или Фриц Игель (, 1898 — ?) — австрийский шахматист (мастер) и шахматный литератор.

В составе сборной Австрии участник шахматной олимпиады 1933 г.

Участник значительного количества сильных по составу турниров, проводившихся в 1920—1930-х гг. на территории Австрии (в том числе нескольких Требич-турниров).

Впервые обратил на себя внимание в возрасте 16 лет, когда выиграл чемпионат шахматного клуба «Донауштадт».

Предположительно, в зрелом возрасте переехал в Бразилию.

Книги 

 Um die Weltmeisterschaft im Schachspiel. Wien 1950. 115 s. (на немецком языке).
 As Regras Enxadrísticas do Super Matador. São Paulo 1972. (на португальском языке; имя автора указано как Frederico Carlos Igel).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Ф. Игеля в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Игеля на сайте 365Chess

Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад